185 км, 185-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Белоруссия 
 185 км — прежнее название остановочного пункта Журавинка, Белорусская железная дорога (Брестская область). Код 139321

Казахстан 
 185 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 708236

Россия 
 185 км (платформа БМО) — бывший остановочный пункт / пассажирская платформа Большого кольца Московской железной дороги в черте города Орехово-Зуево Московской области. Код 237613.
 185 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 188012
 185 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 609814
 185 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 787725
 185 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 795914
 185 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Красногвардеец 2 — Новоперелюбская, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810847
 185 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Никель — Сакмарская, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813328

Украина 
 185 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 427312
 185 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Запорожская область). Код 417132
 185 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Херсонская область). Код 417823